Grif est un logiciel d'édition ;
 Grif est une maison d'édition russe.